Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 103-as, továbbá 103T és 103V jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 103-as busz (Budapest)
 103-as busz (Budapest, 1972–1976)megszűnt
 103-as busz (Budapest, 1977–1985)megszűnt
 103-as busz (Budapest, 1985–1991)megszűnt
 103-as busz (Budapest, 1996–2015)megszűnt
 103V busz (Budapest, 2018)megszűnt

 103-as busz (Miskolc)megszűnt

 103-as busz (Pécs)
 103T busz (Pécs)időszakos (temetői)
 103-as busz (Pécs, 1985–2011)megszűnt